Arczar – rzeka w północno-zachodniej Bułgarii 
 Arczar – wieś w północno-zachodniej Bułgarii obwodu Widin
 Arczar/Archar – półwysep na Greenwich Island